«О́чи чёрные» — советско-итальянский художественный фильм 1987 года режиссёра Никиты Михалкова, снятый по мотивам нескольких рассказов А. П. Чехова, включая «Даму с собачкой».

Краткое содержание 
Герой фильма итальянец Романо в молодости женился по любви на богатой однокурснице, переехав жить к ней в огромное родовое поместье. За годы супружеской жизни его творческая натура (архитектор по образованию, шутник и изобретатель по характеру) стала чахнуть в отсутствие необходимости ко всякому духовному устремлению, тогда как любовь ослабела, осталась лишь привычка. Поэтому время от времени, когда жизнь дома становится слишком утомительной, Романо едет на курорт, где, отдыхая и принимая оздоровительные процедуры, заводит любовные романы.

Однажды в одну из таких своих «оздоровительных» поездок главный герой знакомится с застенчивой русской женщиной Анной, в которую сразу влюбляется. Анна отвечает ему взаимностью и между ними вспыхивает любовь. Разрываясь между долгом и чувством, замужняя Анна, не попрощавшись с Романо, уезжает домой, оставив ему лишь прощальное письмо, написанное на незнакомом ему русском языке (при том, что сама Анна свободно владеет итальянским). Романо решает последовать за ней и добиваться руки своей новой возлюбленной.

Проявив артистичность и изобретательность, чтобы получить визу на поездку в Россию (прикинувшись, например, предпринимателем, желающим открыть в России завод по производству небьющегося стекла), Романо получает возможность отправиться за своей возлюбленной. После долгого путешествия из Петербурга он находит Анну в городе Сысоеве (на экране показана Кострома) и узнаёт о том, что она состоит в браке с известным в городе крупным чиновником. Романо узнаёт, что Анна по-прежнему его любит. Он обещает ей по приезде в Италию немедленно развестись и вернуться за ней в Россию, чтобы жениться и забрать с собой в Европу. По возвращении домой оказывается, что его жена-аристократка переживает кризис — её семья обанкротилась. Чувство долга, смешанное с ностальгическим воспоминанием о счастливой молодости, удерживает Романо в Италии рядом с женой. Спустя время он забывает об Анне и данных ей обещаниях.

В связи с рамочной структурой сюжета (рассказ в рассказе) зритель знакомится с главным героем спустя восемь лет после этой истории любви, которую постаревший Романо рассказывает случайно встретившемуся русскому путешественнику, понимающему по-итальянски.

В ролях 
 Марчелло Мастроянни — Романо Патрое, архитектор
 Елена Сафонова — Анна Сергеевна
 Иннокентий Смоктуновский — Модест Петрович, городской голова
 Всеволод Ларионов — Павел Алексеев, коммерсант
 Сильвана Мангано — Элиза, жена Романо
 Юрий Богатырёв — Александр, предводитель дворянства
 Лариса Кузнецова — Зинаида, его жена
 Дмитрий Золотухин — Константин Степанович, ветеринар в Сысоеве
 Олег Табаков — Пётр Васильевич, министр
 Геннадий Матвеев — полицмейстер
 Марта Келлер — Тина, подруга Романо
 Паоло Барони — Манлио, муж Тины
 Пина Чеи — Мать Элизы
 Роберто Герлицка — адвокат
 Авангард Леонтьев — чиновник в Петербурге
 Павел Кадочников — чиновник в Петербурге
 Александр Филиппенко — чиновник в Петербурге
 Алексей Кузнецов — господин из свиты предводителя дворянства
 Любовь Руднева — горничная
 Галина Бокашевская — горничная
 Нино Биньямини — покупатель
 Мария Грация Бон — его жена
 Элгуджа Бурдули — Джузеппе, повар на корабле
 Иза Галлинелли — владелец пансиона
 Франческо Де Роза — гость
 Пьерлуиджи Черветти — мастер по художественной гимнастике
 Рендзо Мариньяно — генерал
 Мария Грация Наздари — пострадавшая
 Риккардо Парисио Перротти — Додо
 Карола Станьяро — профессор славистики
 Макс Турилли — отец в Германии
 Ольга Ващилина — дочь Константина
 Александр Пятков — встречающий в Сысоеве
 Анна Михалкова — девочка в Сысоеве (в титрах не указана)
 Александр Адабашьян — медработник в санатории (в титрах не указан)
 Изабелла Росселлини — эпизод

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Адабашьян, Никита Михалков
 Режиссёр: Михалков, Никита Сергеевич
 Оператор: Франко Ди Джакомо
 Художник: Александр Адабашьян
 Композитор: Франсис Ле

Награды 
 Каннский кинофестиваль: приз за лучшую мужскую роль — Марчелло Мастроянни
 «Давид ди Донателло»: призы за лучшие мужскую и женскую роль Мастроянни и Сафоновой
 Номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
 Мастроянни номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль

Фильм на Каннском кинофестивале 1987 г. 
Считается, что советский кинорежиссёр Элем Климов на почве неприязненных отношений с Никитой Михалковым, помешал ему получить высший приз кинофестиваля в Каннах 1987 года. Климов входил в состав жюри того фестиваля. В конкурсной программе участвовали два фильма от СССР — «Очи чёрные» и «Покаяние» режиссёра Тенгиза Абуладзе. Картина Михалкова считалась реальным кандидатом на «Золотую пальмовую ветвь». Как вспоминал сам Н. Михалков:Картина шла прямиком и на главный приз. Тогда Элем Климов заявил на закрытом заседании фестиваля: либо «Очи чёрные» не получат «Гран-при», либо он уходит из жюри. Об этом первым мне поведал Ив Монтан, бывший в тот год председателем жюри Каннского кинофестиваля…Как писал кинокритик Денис Горелов, «…Климов сказал, что приз любого достоинства как воздух необходим фильму высокого гражданского звучания „Покаяние“. Что это продвинет перестройку, а победа михалковского кино отбросит её далеко назад. Что в обмен на приз „Покаянию“ он готов поддержать на „Пальму“ что угодно…».

В итоге фильм «Покаяние» получил Гран-при, вторую по значимости награду фестиваля, а «Очи черные» ограничились призом за лучшую мужскую роль (Марчелло Мастроянни).

Музыка к фильму

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма  на сайте Студии «ТриТэ» 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Никиты Михалкова
Фильмы СССР 1987 года
Фильмы Италии 1987 года
Фильмы студии «ТРИТЭ»
Фильмы о Санкт-Петербурге
Фильмы Rai